Soteria puede referirse a:
 Soteria, método de tratamiento psiquiátrico.
 Soteria, en la mitología griega, es una diosa menor que personifica el concepto abstracto de estar a salvo o salvación.
 Soterias, fiestas conmemorativas de Delfos, en la Antigua Grecia, para celebrar la victoria de los griegos sobre los bárbaros.
 Sotiría Béllou (1921-1997), famosa cantante griega de rebétiko y música ligera.